

Persone 
 Alessandro Vannucchi – generale italiano
 Andrea Vannucchi – pittore italiano
 Clelia Vannucchi Pedani – pittrice e scultrice italiana
 Ighli Vannucchi – ex calciatore italiano
 Luigi Vannucchi – attore, doppiatore e regista italiano
 Sabina Vannucchi – attrice teatrale e attrice cinematografica italiana

Altro 
 Villa Vannucchi – villa monumentali del Miglio d'Oro, nel comune di San Giorgio a Cremano